Capitán Prat es el nombre de las siguientes entidades:
 Provincia Capitán Prat, provincia de la región de Aysén, Chile.
 Capitán Prat (1881), crucero desprotegido, vendido a Japón y renombrado Tsukushi.
 Capitán Prat (1890), crucero acorazado, operativo entre 1890 y 1920, desguazado en 1942.
 Capitán Prat (CL-03), crucero de la clase Brookyln (ex USS Nashville).
 Capitán Prat (DLH-11), destructor de la clase County (ex HMS Norfolk).
 Capitán Prat (2006), FFG-11, fragata de la clase Jacob van Heemskerck (ex HNLMS Witte de With).
 Capitán Prat (2020), FFG-11, fragata de la clase Adelaide (ex HMAS Newcastle).
Nombres de buques de la Armada de Chile